No Lie (2 Chainz) - nummer van 2 Chainz
 No Lie (Sean Paul) - nummer van Sean Paul